Aero A-100, een Tsjechosloslowaakse bommenwerper en verkenningsvliegtuig van Aero
Een verkeersweg:
A100 (Duitsland), zie Bundesautobahn 100
A100 (Groot-Brittannië)